Кёнга:
 Кёнга — река в Бакчарском и (небольшой частью) Парабельском районах Томской области.
 Кёнга — село в Бакчарском районе Томской области.

См. также 
 Кенга